Jeroen – holenderskojęzyczna forma męskiego imienia Hieronim.

Osoby 
 Jeroen Bleekemolen – holenderski kierowca wyścigowy
 Jeroen Delmee – holenderski hokeista na trawie
 Jeroen Drost – holenderski piłkarz
 Jeroen Dubbeldam – holenderski jeździec sportowy
 Jeroen Duyster – holenderski wioślarz
 Jeroen Heubach – holenderski piłkarz
 Jeroen Krabbé – holenderski aktor i reżyser filmowy
 Jeroen Piket – holenderski szachista
 Jeroen Rauwerdink – holenderski siatkarz
 Jeroen Simaeys – belgijski piłkarz
 Jeroen Tel – holenderski kompozytor muzyki elektronicznej
 Jeroen Paul Thesseling – holenderski muzyk i kompozytor
 Jeroen Trommel – holenderski siatkarz
 Jeroen van Veen – holenderski muzyk

Zobacz też 
 Geronimo 
 Jerome
 Jérôme
 Jeronimas

nl:Jeroen